Рудольф Фридрих Гогенакер, иногда Гогенаккер (Rudolph Friedrich Hohenacker; 1798 — 14 ноября 1874), — швейцарский  и -коллекционер. С 1820 года проживал безвыездно в Закавказском крае в швабской колонии Еленендорф, собирая растения. В 1841 году вернулся в Швейцарию и жил в Базеле. Образцы собранных Гогенакером растений имеются во многих европейских музеях.

Избранные труды 
 Enumeratio plantarum in territorio Elisabethopolensi et in provincia Karabach sponte nascentium // Bull. de la Soc. d. nat. de M., 1833.
 Enumeratio plantarum quas in itinere per provinciam Talysch collegit. — M., 1838.

Таксоны растений, названные в честь Р. Ф. Гогенакера 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
 
 
 
 
 
 
  = 
 
 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
 
  =

Литература